Dragone ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Cavo Dragone (* 1957), italienischer Militär, Admiral der italienischen Marine
 Jorge Dragone (1927–2020), argentinischer Bandleader, Tangopianist und -komponist
 Maureen Dragone (1920–2013), US-amerikanische Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Dragoni